Epístrofo fue el nombre de tres personajes que participaron en la guerra de Troya, si bien no militaron del mismo lado.

 Epístrofo, un hermano de Odio, ambos hijos de Mecisteo de Álibe (“donde hay yacimientos de plata”, según Homero). Este Epístrofo acaudilló a los Alizones (Halizones) como aliados de Troya durante el último año de la contienda librada contra el cerco griego a esta ciudad. Le dio muerte Aquiles (o, según algunos autores, el propio Agamenón).
 Epístrofo, hijo del argonauta Ífito (el llamado Naubólida por ser hijo de Náubolo, rey de la Fócide) y de Hipólita. Este matrimonio tuvo un hijo más, llamado Esquedio, y ambos militaron junto al ejército griego dirigiendo las tropas focias: el primero, al frente de diez naves; y el segundo, con treinta.
 Epístrofo, hijo de Eveno, rey de Lirneso; este Epístrofo tenía un hermano llamado Mines (Minete, en algunos de los textos), que sucedería a su padre en el trono. Epístrofo vivía también en Lirneso, ajeno a los avatares de la guerra contra los griegos. Pero Mines se trajo a su ciudad, en secreto, a una hija del sacerdote de Troya Brises a quien llamaban Briseida (si bien su verdadero nombre era Hipodamía) para protegerla de la persecución de Aquiles, que estaba prendado de ella. Mines se casó con Briseida; pero, cuando el héroe griego la localizó, emprendió una acción de castigo, destruyó la ciudad y dio muerte a los dos hermanos.

Referencias